École de Montréal peut faire référence à :
 École de Montréal, un ensemble de principes théoriques et méthodologiques qui permet de raisonner différemment sur la dynamique ou le fonctionnement des organisations ;
 École de Montréal, une école de compositeurs montréalais.

Voir aussi 
 École historique de Montréal, une école historique basée à l'Université de Montréal
 École littéraire de Montréal, une école littéraire canadienne